Dhont ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Dhont (* 1998), belgische Fußballspielerin
 Lukas Dhont (* 1991), belgischer Regisseur und Drehbuchautor